Massel bezeichnet
 kleinere Barren (Metall), Halbzeug bei der Roheisen- oder Aluminiumherstellung
 Glück, nach dem hebräischen מזל mazal, siehe Liste deutscher Wörter aus dem Hebräischen#Massel
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Massello in der Provinz Turin, Italien
 den deutschen Namen des Ortes Masłów, Gmina Trzebnica, in Niederschlesien, Polen
 den deutschen Namen des Ortes Masłowo, Gmina Rawicz, in Großpolen, Polen

Massel ist der Familienname folgender Personen:
 Jens Massel (* 1969), deutscher Musiker
 Joseph Massel (1850–1912), hebräischer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer

Siehe auch:
 Masl
 Masel
 Massell
 Maßl